Utena la fillette révolutionnaire est un manga et un anime.
Utena est une ville de Lituanie.